Finalen av Copa Libertadores 2000 spelades för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan argentinska Boca Juniors och de regerande mästarna Palmeiras, där Boca Juniors tog sin tredje titel efter att ha vunnit med totalt 4-2 på straffar.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 2000 på rsssf.com

Sport i Buenos Aires
Sport i São Paulo
2000 i Argentina
2000 i Brasilien
CA Boca Juniors
Sociedade Esportiva Palmeiras
Fotbollsåret 2000